Le Nissan NP200 est un pick-up léger dérivé de la Dacia Logan Pick-Up lancé en 2008.

Il est assemblé en Afrique du Sud et est exclusivement vendu sur le continent africain.

Il remplace le Nissan 1400 bakkie.

Articles connexes 
 Nissan
 Dacia Logan

Liens externes 
Site Sud-Africain du Nissan NP200

Site Zambien du Nissan NP200

Automobile Nissan
Véhicule Pick-up
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020